John Alcock ist der Name folgender Personen:

* John Alcock (Organist)  (1715–1806), englischer Organist und Komponist
 John Alcock Jr. (1740–1791), englischer Organist und Komponist 
 John Alcock (Bischof) (~1430–1500), englischer Kleriker
 John Alcock (Pilot) (1892–1919), britischer Pilot
 John Alcock (Biologe) (1942–2023), US-amerikanischer Biologe